guz (fizyczne zgrubienie albo wytwór patologiczny)
 guz (element dekoracyjny)
 guz (wada drewna)